Русские в Чехии — по данным Чешского Статистического Центра (ČSÚ), четвёртое по численности национальное меньшинство, около 33 тысяч человек на конец 2013 года. В опубликованных кратких данных переписи 2001 года среди крупнейших народностей страны русские не значились. Русские — одно из национальных меньшинств, представленных в правительственном совете по нацменьшинствам; впрочем, представительство их минимально — один делегат.

До Первой мировой войны 
Международной популярностью, в том числе и в России, уже в XIX веке пользовался курорт Карлсбад (ныне Карловы Вары), здесь лечился ещё Н. В. Гоголь.

См. также Петропавловская церковь (Карловы Вары).

Межвоенный период 
В Чехословакии осела заметная часть послереволюционных эмигрантов из России, среди них такие известные, как Марина Цветаева, Георгий Вернадский и Роман Якобсон.

С 1923 года существовал Русский народный университет (позднее Русский свободный университет, Русская ученая академия, снова РСУ).

См. также Русский юридический факультет в Праге.

Чехословакия после Второй мировой войны 

В 1946 году прекратил деятельность, а в 1949 году был ликвидирован Русский свободный университет.

Центральная группа войск была расквартирована в Чехословакии с 1968 по 1991 год в городе Миловице в 35 километрах от Праги.

Период после распада Чехословакии 
Существуют русские школы и газеты, крупнейшая из последних — «Информ Прага». Половина приезжающих в Чехию русских, по статистике, имеет высшее образование.

Литература 
 Мурадов Г. Л., Полоскова Т. В., Затулин К. Ф. и др. Справочник российского соотечественника // М.: Русский мир, 2006. 2-е издание — стр. 162—163
 Иво Поспишил. Русская диаспора и русистика в чешской среде: несколько размышлений // Slavica Nitriensia 2, 2013, № 1, с. 5–22. 
 Косяева, Татьяна, Алина Ахметшина. Образовательные, профессиональные стратегии русской диаспоры и российский рынок труда.(На примере Чешской республики) // Образование и общество. 2009.
 Попов, А.В. Русское зарубежье и архивы. Документы российской эмиграции в архивах Москвы: проблемы выявления, комплектования, описания и использования / Материалы к истории русской политической эмиграции Вып. IV. – М.: ИАИ РГГУ, 1998 – 392 с.
 Попов, А.В. Белая эмиграция и русские архивы в Европе / Попов А. В. // Российская эмиграция в 1920-е гг. в Праге. – Воскресенск: РГГУ, 2013. – С. 141-163
 Попов, А.В. Архивоведение: зарубежная россика: учебник для бакалавриата и магистратуры / А.В. Попов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 168 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль).
 Попов, А. В. Русский культурно-исторический музей в Праге (РКИМ) / А. В. Попов // Россия – великая архивная держава : электронная архивная энциклопедия / Российское общество историков-архивистов. – Москва: без издательства, 2020.

Примечания

Ссылки 
 Радио Прага
 Русскоязычные СМИ в Чехии
 Русские в Чехии: ссылки на литературу, форумы и блоги
 Русская традиция/Русское слово
 Пражский городской портал